ITF Büschl Open 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на крытых кортах с ковровым покрытием.

Соревнования прошли в Исманинге, Германия, с 22 по 28 октября.

Первым номером посева в одиночном соревновании стала Бояна Йовановски (№ 55 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Анника Бек выигрывает 5й титул в сезоне и 6й за карьеру в туре федерации.
 Результат Барборы Заглавовой-Стрыцовой на этом турнире был позднее обнулён из-за положительной допинг-пробы чешки.

Парный разряд

Факты 
 Ромина Опранди выигрывает 1й титул в сезоне и 11й за карьеру в туре федерации.
 Амра Садикович выигрывает 2й титул в сезоне и 10й за карьеру в туре федерации.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 ITF Büschl Open

 Цикл женских турниров ITF 2012

Германия
Теннис
Октябрь 2012 года
2012